Нокаут — победа в боксе, когда соперник упал и за 10 секунд не смог встать.

 Технический нокаут — отказ от участия в поединке
 Нокаут (настольная игра) — карточная игра о боксе
 Нокаут (криминальная игра) — развлечение криминальных районов, когда человек пробует повалить случайного прохожего одним ударом

Фильм 
 Нокаут () — американский короткометражный немой фильм 1914 года, реж. Чарльз Эвери.
 Нокаут () — американская спортивная драма 1941 года, реж. Уильям Клеменс.
 Нокаут () — румынская кинокомедия 1967 года, реж. Мирча Мурешан.
 Нокаут () — югославский фильм-драма 1971 года, реж. Боро Драшкович.
 Нокаут () — греческая трагикомедия 1986 года, реж. Павлос Тасиос.
 Нокаут () — канадский фильм-драма 2002 года, реж. Гай Беннетт.
 Нокаут () — американский эротический фильм 2007 года, реж. Том Брэдфорд.
 Нокаут () — индийский криминальный триллер 2010 года, реж. Мани Шанкар.
  () — американский семейный фильм 2011 года, реж. Энн Вилер.
 Нокаут () — американский боевик 2012 года, реж. Стивен Содерберг.

См. также 
 Мистер Нокаут